Valouse bezeichnet:

 Valouse (Drôme), französische Gemeinde im Département Drôme
 Valouse (Ain), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Ain
 Valouse (Isle), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Isle